Příjmení Kudrnáč nosí více osobností:

 Jiří Kudrnáč (* 1953) – český literární historik
 Josef Kudrnáč (1866–1954) – český gumárenský podnikatel z Náchoda
 Hynek Kudrnáč (???–???) – rakouský a český politik
 Michal Kudrnáč (* 1974) – český projektový manažer a politik

Česká příjmení